Jimmy Gabriel (1940-2021), footballeur écossais ;
 Jimmy Gabriel (1973-), athlète français.